Desa Wonojati kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Wonojati (administrativ by i Indonesien, lat -7,72, long 112,92), Jawa Timur, 
 Desa Wonojati (administrativ by i Indonesien, lat -8,28, long 113,64), Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar